Kytka může být:

 květina
 kytice – svazek květin
 květ – část rostliny
 kytka (květenství) – typ květenství – chocholičnatá lata

příjmení osob
 František Kytka (1845–1898) – knihkupec, nakladatel a politik
 Ivan Kytka – novinář
 Rupert Kytka (1910–1993) – fotograf

jiné
 křížová kytka – architektonický prvek
 název básnické sbírky, např.
 Kytka : dárek malým čtenářům (Karel Alois Vinařický 1842)
 Kytka : dar uměny zpěwu na rok 1836 (Josef Krasoslav Chmelenský 1835)
 Kytka lyriky z básní Jaroslava Vrchlického (Jaroslav Vrchlický, sestavil František Bílý 1898)
 Kytka veršov pre slovenské dietky (Ľudmila Podjavorinská 1921, slovensky)

Externí odkazy